Денис Александрович Попов:
 Попов, Денис Александрович (род. 1979) — российский футболист и футбольный тренер.
 Попов, Денис Александрович — российский боксёр, тренер, судья по боксу.